Вислоцький Дмитро — український письменник з Лемківщини, журналіст, громадський діяч. Прихильник москофільства і радянофільства.
 Вислоцький Іван — хорунжий Армій УНР і чотар УГА, письменник.
 Вислоцький Олександр — український громадський і політичний діяч, сотник Армії УНР. 
 Вислоцький Тарас — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вислоцький Теодосій — церковний діяч Речі Посполитої, василіянин, архимандрит Супрасльського Благовіщенського монастиря, перший єпископ Супрасльської єпархії Руської унійної церкви (1799—1801).